Со́фья Миха́йловна Миро́вич (на сцене — Никольская; , Наровля, Минская губерния — 1976, Ленинград) — советская артистка оперы (лирико-колоратурное сопрано). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1938).

Биография 
Родилась в семье учителя. Пению обучалась с 1900 в Киеве у А. Сантагано-Горчаковой, в 1903—1908 — в Киевской музыкально-драматической школе им. Н. В. Лысенко, в 1908—1911 — в Варшавской консерватории.

С 1907 года выступала в симфонических и камерных концертах в Киеве, Варшаве, Москве (1913—1919), Петербурге (1919—1923).

В 1921—1950 годах преподавала в Ленинградской консерватории (с 1932 профессор).

Партии 
 Антонида («Жизнь за царя» М. Глинки)
 Людмила («Руслан и Людмила» М. Глинки)
 Марфа («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова)
 Панночка-Русалка («Майская ночь» Н. Римского-Корсакова)
 Снегурочка («Снегурочка» Н. Римского-Корсакова)
 Тамара («Демон» А. Рубинштейна)
 Забава Путятишна («Добрыня Никитич» А. Гречанинова)
 Маргарита («Фауст» Ш. Гуно)
 Маргарита Валуа («Гугеноты» Дж. Мейербера)
 Филина («Миньон» А. Тома)
 Виолетта («Травиата» Дж. Верди)
 Джильда («Риголетто» Дж. Верди)
 Оскар («Бал-маскарад» Дж. Верди)
 Елена («Мефистофель» А. Бойто)
 Софья («Галька» С. Монюшко).

Ссылки 
 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Выпускники Музыкального университета имени Фридерика Шопена
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Сопрано